В Черкасах розташовано 3 заводи корпорації «Богдан», кожен з яких є окремим підприємством:
 Автомобільний завод «Богдан» (автобуси)
 Автомобільний завод «Богдан» (легковики)
 Автомобільний завод «Богдан» (вантажівки)